Plusieurs composés peuvent être qualifiés de sulfure de carbone : 
 , le disulfure de carbone ;
 CS, le monosulfure de carbone ;
 , le disulfure de tricarbone, ou  ;
 , l'octathio[8]circulène.

Carbone
Composé du carbone